El Tungurahua és una muntanya de l'Equador.
 La província de Tungurahua és una de les 22 províncies de l'Equador, amb capital a Ambato.